est la formule brute de plusieurs isomères.

 pent-4-én-2-ynal, numéro CAS 
 penta-1,4-diyn-3-ol, numéro CAS 
 pent-1-én-4-yn-3-one, numéro CAS 
 penta-2,4-diyn-1-ol, numéro CAS 
 1-méthoxybuta-1,3-diyne, numéro CAS 
 2-méthylénebut-3-ynal, numéro CAS 
 cyclopenta-2,4-dièn-1-one, numéro CAS 
 bicyclo[2.1.0]pent-2-en-5-one, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,